Trümpler ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Trümpler (1889–1975), Schweizer Chemieingenieur
 Hans-Konrad Trümpler (* 1960), Schweizer Ruderer
 Johannes Trümpler (* 1981), deutscher katholischer Kirchenmusiker und Konzertorganist
 Martin Trümpler (* 1948), Schweizer Fußballspieler und -trainer 
 Robert Julius Trümpler (1886–1956), US-amerikanischer Astronom Schweizer Herkunft, siehe Robert Julius Trumpler
 Stefan Trümpler (* 1955), Schweizer Kunsthistoriker 

Siehe auch:
Trumpler